Ба́тюшкова — женская форма русской фамилии Батюшков.

 Батюшкова, Варвара Николаевна (1852—1894) — русская революционерка, народница.
 Батюшкова, Ирина Васильевна (1916—1998) — советский историк геологии.